Tsapourniá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Trikokkiá, ort, Västra Makedonien, Nomós Grevenón, 
 Tsapourniá (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar